4443 Paulet – asteroide della fascia principale 
 Isola Paulet – isola dell'Artartico
 Saint-Paulet – comune francese

Persone 

 Paulet de Marselha – trovatore provenzale
 Charles Paulet – nobile inglese